Scimone est un patronyme porté notamment par :

 Claudio Scimone (1934-2018), chef d'orchestre italien ;
 Spiro Scimone (1964-), dramaturge italien.
 Laurence Scimone (1962-), gérante de la boutique Golden Ethik.

Homonymie de patronyme italien